Серге́й Васи́льевич Беля́ев:
 Беляев, Сергей Васильевич (род. 1960) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1997).
 Беляев, Сергей Васильевич (1871—1945) — русский архитектор.
 Беляев, Сергей Васильевич (1856—?) — русский военачальник, генерал-майор.